Сильвестре Игоа (; 5 сентября 1920, Сан-Себастьян, Испания — 31 мая 1969, там же) — испанский футболист, нападающий. Он играл в Примере за «Валенсию» и «Реал Сосьедад». Сильвестре Игоа был участником чемпионата мира по футболу 1950 года в составе Испании.

Карьера 
Сильвестре начал футбольную карьеру в «Валенсии», с которой он выиграл чемпионат Испании уже в дебютном сезоне. Первые годы он не был игроком стартового состава из-за наличия в команде форвардов Мундо и Гильермо. С сезона 1944/1945 нападающий стал игроком стартового состава. В составе «Валенсии» он выиграл два чемпионата Испании, кубок Испании, Кубок Эвы Дуарте. Сильвестре Игоа дважды становился лучшим бомбардиром команды (1947/1948 и 1949/1950).

В 1950 году он перешёл в клуб Примеры «Реал Сосьедад». В сезоне 1954/1955 в матчах плей-офф за сохранение места в Примере забил 9 мячей в 7 матчах, что позволило клубу остаться в элите испанского футбола. В 1956 году Сальваторе Игоа перешёл в клуб «Гранада», в составе которого провёл 23 матча и забил 12 мячей, а также помог клубу выиграть Сегунду и выйти в Примеру. По окончании сезона завершил карьеру.

Карьера в сборной 
Нападающий впервые сыграл за сборную Испании 21 марта 1948 года в товарищеском матче против Португалии (2:0). Сильвестре Игоа принял участие в чемпионате мира 1950 года, где он сыграл 5 матчей и забил 2 гола в ворота США и Бразилии.

Достижения 
 Чемпион Испании: 1941/1942, 1943/1944, 1946/1947
 Обладатель Кубка Испании: 1948/1949
 Обладатель Кубка Эвы Дуарте: 1949
 Чемпион Сегунды: 1956/1957

Статистика выступлений

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 10 матчей / 7 голов; 6 побед, 3 ничьих, 1 поражение.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Гранада»